Fehér Anna
 Fehér Anna (1921–1999) tornász, edző
 Fehér Anna (1958) Jászai Mari-díjas színművész
 Fehér Anna (1958) röplabdázó, edző
művészet
 Fehér Anna rockballada (Szörényi Levente-Bródy János, 1988)